A Temporada da Deutschen Produktionswagen Meisterschaft de 1985 foi a segunda temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve doze rodadas. O campeão foi o sueco Per Stureson.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1985 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1985